Nova Crnja (srpski: Нова Црња, mađarski: Magyarcsernye) je naselje u Banatu, u Vojvodini, u sastavu općine Nova Crnja.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u naselju Nova Crnja živi 1.861 stanovnik, od čega 1.512 punoljetna stanovnika s prosječnom starosti od 42,4 godina (40,4 kod muškaraca i 44,1 kod žena). U naselju ima 723 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,57.

Izvor

Vanjske poveznice

 Karte, udaljenosti i vremenska prognoza

Naselja u Vojvodini
Općina Nova Crnja